Het vroegere Departement voor Zeevisserij, nu Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, Onderzoeksdomein Visserij van de Vlaamse Gemeenschap.
 De Dienst Vreemdelingenzaken van de Belgische federale overheid.
 DVZ Zorgverzekeringen